Сергей Михайлович Шахворостов (29 августа 1924 — 16 июня 2001) — командир отделения сапёрного взвода 273-го гвардейского стрелкового полка, гвардии младший сержант. Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 29 августа 1924 года в городе Алма-Ата. Окончил 7 классов, школу фабрично-заводского обучения.

В Красной Армии с сентября 1942 года. В действующей армии с декабря 1942 года. Участник Сталинградской битвы. На минах, выставленных Шахворостовым, подорвались три танка. Красноармеец Шахворостов был награждён медалью «За отвагу».

Командир отделения сапёрного взвода 273-го гвардейского стрелкового полка гвардии младший сержант Шахворостов во время форсирования Днепра проявил выдержку, мужество и находчивость. Сапёрному взводу было приказано обеспечить переправу передового отряда на правый берег в районе села Келеберда. Накануне форсирования реки отделение Шахворостова в двух километрах от места переправы нашло испорченную резиновую лодку и отремонтировало её. Сделали из брёвен несколько плотов. В ночь на 30 сентября 1943 года при форсировании Днепра на лодке под сильным огнём врага Шахворостов сделал 8 рейсов, доставив на правый берег 50 бойцов и 30 ящиков с боеприпасами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за проявленные мужество, отвагу и героизм, гвардии младшему сержанту Шахворостову Сергею Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В декабре 1943 года С. М. Шахворостов был тяжело ранен. После длительного лечения в 1944 году демобилизован.

В 1948 году окончил Казахский государственный институт физической культуры. Жил в городе Алма-Ата. Работал в спортивном обществе «Трудовые резервы».

С 2000 года жил городе Лида Гродненской области Республики Беларусь. Скончался 16 июня 2001 года. Похоронен на кладбище в посёлке Молодёжный.

Награды 
На месте форсирования Днепра установлен бюст Героя.

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

Литература 
 
 Герои-освободители Черкасщины. Днепропетровск: Промінь, 1980.

Ссылки 

Сапёры Великой Отечественной войны
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎
Похороненные в Лиде